{{Infobox rally
| naam                = Rally van Monte Carlo 2000
| altnaam             = 68ème Rallye Automobile de Monte-Carlo
| afbeelding          = 
| onderschrift        = 
| ronde               = 1 uit 14
| land                = 
| startfinish         = Monte Carlo
| datum               = 20-23 januari 2000
| grond               = Asfalt en ijzel
| kp                  = 15 (1 geannuleerd)
| kpafstand           = 412,81 km
| afstand             = 1434,85 km
| deelnemers          = 91
| finish              = 59
| winnaar             =  Tommi Mäkinen Marlboro Mitsubishi Ralliart
| vorige              = Groot-Brittannië 1999
| volgende            = Zweden 2000
}}
De Rally van Monte Carlo 2000, formeel 68ème Rallye Automobile de Monte-Carlo'', was de 68e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2000. Het was de 321e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Monte Carlo.

Verslag 
Regerend wereldkampioen Tommi Mäkinen begon zijn titelrace succesvol met het winnen van de openingsronde van het kampioenschap, wat hij grotendeels te danken had aan een correcte bandenkeuze op dag twee van de rally, die hem een dusdanige marge gaf om in het restant van de wedstrijd te kunnen consolideren. Carlos Sainz, die een terugkeer maakte bij Ford, achtervolgde op een verdienstelijke tweede plaats, maar zag tegelijkertijd zijn teamgenoot Colin McRae beroofd worden van plaats drie, toen de motor van zijn Ford Focus RS WRC op de slotproef de geest gaf. Juha Kankkunen bedwong een stormachtig optreden van Seat-rijder Toni Gardemeister om het podium uiteindelijk te completeren.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo